Дарне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Дарне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези